Удму́ртские фами́лии () — родовые и семейные наименования удмуртов.

Структура 
Все ныне существующие удмуртские фамилии используют русскую систему имяобразования: при помощи суффиксов -ов (-ев), -ин, -ский. При этом корни, от которых образованы фамилии можно разделить на три группы:
1) Корни из удмуртского языка;
2) Корни из русского языка;
3) Корни-интернациональные собственные имена в том виде, в котором они оформились в русской культурной среде.

Фамилии с корнями из удмуртского языка 
 Агаев — от агай «старший брат» или «дядя»
 Бузмаков — от бузмак «безземельный крестьянин»
 Гондырев — от гондыр «медведь»
 Кайсин — от кайсы «клёст»
 Парськуков — от парсь кук «свиная нога»
 Чорыгов — от чорыг «рыба»
 Чушъялов — от ӵушъял «ёж»
 Юберов, Юберев — от юбер «скворец»
 Юрметов — от юрмет «ласка»
 Пислегин — от пислег «синица»

Фамилии, произошедшие от удмуртских личных имён 
 Акку́зин
 Ассы́лов
 Бу́дин
 Булда́ков (от названия воршуда (покровителя рода) Булда́, в отличие от русской фамилии Булдако́в в удмуртской ударение падает на второй слог)
 Зентереков (от «Зянтерыш»)
 Ожме́гов (от Ожме́г)
 Уде́гов
 Урсе́гов
 Чеже́гов (от Чуже́г)
 Шуде́гов (от Шуде́г ← шуд «счастье»)
 Дзю́ин
Корепанов
Ярыгин (от Ярыг ← ярык «трещина, щель; треснутый»)

Фамилии неудмуртского происхождения 
Многие фамилии, характерные для удмуртов, имеют русское происхождение, что связано с христианизацией и русификацией удмуртов; или же тюркское, что, в свою очередь, связано с процессами тюркизации, исламизации и отатаривания.

Фамилии русского происхождения, характерные для удмуртов:
 Владыкин (давались после крещения, от )
 Ельцов
 Иванов
 Ившин (по фамилии одного из активных проповедников)
 Лукин
 Христолюбов (давались после крещения)
 Снигирев
 Ходырев (русский аналог фамилии Гондырев)
 Князев
 Мосов
 Вахрушев (от древних словянских имён)
 Широбоков

Литература 
 Фамилии восточно-финского происхождения // Унбегаун Б.-О. Русские фамилии. М.,1995. С. 284.

См. также 
 Удмуртское имя

Удмуртская антропонимика
Фамилии по языкам
Удмуртский язык